Hanschke ist der Familienname folgender Personen:

 Inge Hanschke, deutsche Autorin
 Rainer Hanschke (* 1951), deutscher Geräteturner
 Thomas Hanschke (* 1949), deutscher Mathematiker und Universitätsprofessor